Cattolica è un aggettivo femminile che indica un soggetto caratterizzato dall'essere cattolico. Vi sono poi altri significati:

Cattolica – comune italiano in provincia di Rimini
Cattolica Eraclea – comune italiano in provincia di Agrigento
Università Cattolica del Sacro Cuore – ateneo italiano
Cattolica Assicurazioni – società assicurativa italiana
Cattolica di Stilo – chiesa bizantina a Stilo (RC)
Cattolica – brano musicale di Pop X pubblicato come singolo Cattolica RemiXXX 2017 nel 2017